Szabó Ödön
 Szabó Ödön (1926–2001) kosárlabdaedző
 Szabó Ödön (1975) romániai magyar politikus
hasonló nevűek
 Bágyoni Szabó Ödön (1839–1907) színész